FEI Nations Cup 2017 steht für folgende Nationenpreisserien im Pferdesport:

 FEI Nations Cup 2017 (Dressurreiten)
 FEI Nations Cup 2017 (Springreiten)
 FEI Nations Cup 2017 (Vielseitigkeit)